Synagoga Chewra Thilim w Krakowie
 Synagoga Chewra Thilim w Skawinie